Creixomil pode ter os seguintes significados:

 Creixomil - Freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Creixomil - Freguesia no concelho de Guimarães, Portugal

Desambiguação